Palette (französisch palette, eigentlich „kleine Schaufel“, von lateinisch pala „Schaufel“) steht für:

 Palette (Küchengerät), ein spachtelartiges Küchengerät
 Palette (Malkunst), Unterlage, auf der die Malfarben gemischt werden
 eine vielfältige Auswahl, ein vielfältiges Angebot, z. B. Produktpalette für Warensortiment
 Prunkpalette, ein flaches reliefiertes Kunstobjekt in der Ägyptologie

Technik:
 Palette (Technik), auswechselbarer Werkstückträger in Werkzeugmaschinen
 Palette (Software), ein Fenster einer grafischen Benutzeroberfläche
 Transportpalette, flaches Hilfsmittel für den Transport und die Lagerung von Waren 
 Europoolpalette (auch „Europalette“), spezielle Transportpalette
 Parkpalette, platzsparende Kfz-Parkierungsanlage
 Teil von einem Stromabnehmer

Sonstiges:
 Palette (Weinbaugebiet) in der Provence, Frankreich
 Palette, ein Anzeigenblatt für den Raum Husum, siehe MoinMoin (Anzeigenblatt)
 Palette Recordings, Plattenverlag von John Tejada

Palette ist der Familienname folgender Personen:
 Steven Palette (* 1990), französischer Autorennfahrer

Die Palette bezeichnet:
 Die Palette, Roman von Hubert Fichte

Siehe auch:
 Farbpalette (Begriffsklärung)
 Death-Valley-Nationalpark#Artist’s Palette (zur Gebirgsformation Artist’s Palette) 
 Pallette
 Paillette